Tisza TV (Tiszaújváros) – regionális TV Északkelet-Magyarországon
Tisza TV (Ungvár) – regionális TV Kárpátalján
Tisza TV (Becse) – regionális TV a Vajdaságban